Georges Decaux (1845-1914) libraire-éditeur français ;
 Georges Decaux (1930-2015),  cycliste français.